Гевелий:

 Гевелий, Эльжбета (1647—1693) — одна из первых известных в истории женщин-астрономов.
 Гевелий, Ян (1611—1687) — польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска и наследственный пивовар.
 Гевелий — кратер на видимой стороне Луны.